Гизебрехт () — немецкая фамилия.

Известные носители:

  (1741—1826) — германский пастор и богослов.
 Гизебрехт, Генрих Людвиг Теодор (1792—1873) — немецкий поэт и историк, профессор гимназии в Штетине. 
  (1828—1901) — муниципальный деятель, мэр Штеттина.
 Гизебрехт, Фридрих Вильгельм Веньямин фон (1814—1889) — прусский историк и педагог.